Klapa Bibinje dalmatinska je muška klapa iz Bibinja kod Zadra koju predvodi hrvatski pjevač i glazbenik Ivica Sikirić.

Početak 
Klapa Bibinje osnovana je 1990. godine u Bibinjama kod Zadra.

Prvotna postava klape se u međuvremenu promijenila i nadopunila se s tri člana iz mlade bibinjske klape Bibano.

Članovi 
Članovi (srpanj 2011.):
 prvi tenor – Ivica Sikirić
 drugi tenor – Olivio Režan
 drugi tenor – Ivo Sikirić
 drugi tenor – Stipe Štrkalj
 bariton – Mate Sikirić
 bariton – Denis Sikirić
 bariton – Mislav Šindija
 bas – Zvonko Bralić
 bas – Ivica Režan
 bas – Matej Sikirić
 bas – Ivica Karaban

Izvori 

Hrvatske klape
Glazba u Zadru